Piobesi puede referirse a:

 Piobesi d'Alba, localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo.
 Piobesi Torinese, comuna de la provincia de Turín.